La Coppa UEFA 1996-1997 è stata la 26ª edizione dell'terza competizione continentale. Venne vinta dallo  nella doppia finale contro l'.

Formula 
Sulla base del ranking UEFA del 1995, la Norvegia prese un posto alla Bulgaria, mentre veniva riammessa a pieno titolo la Serbia-Montenegro.

Presa coscienza che il meccanismo dei preliminari consentiva di accontentare un po’ tutti dando un’occasione a chiunque senza intaccare il tabellone principale da 64 squadre, per la prima volta nella storia delle coppe europee la UEFA introdusse un secondo turno di qualificazione già a luglio, potendo così largheggiare nella lista di accesso che venne ampliata a 117 squadre: oltre a tutte le squadre campioni escluse o eliminate in estate dalla massima competizione continentale e a un club in più dall’Intertoto, un posto specifico nella coppa fu concesso a tutte le federazioni affiliate.

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Gara d'andata

Gara di ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 UEFA Champions League 1996-1997
 Coppa Intertoto 1996
 Coppa delle Coppe 1996-1997

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Edizioni della Coppa UEFA